Mission Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mission Church (Alaska), ID-Nr. 77001578
 Mission Church (Michigan), ID-Nr. 71000409